John Terry is de naam van:
 John Terry (voetballer), een Engels voetballer.
 John Terry (acteur), een Amerikaans acteur.